Birtok mint történelmi fogalom
 Birtok  mint  jogi fogalom 
 Birtok mint ingatlan (Földbirtok)
 Birtok   mint nyelvtani fogalom